Die Football League First Division 1893/94 war die sechste Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1893 und endete am 23. April 1894.

Aston Villa gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor dem Titelverteidiger AFC Sunderland erstmals in der Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Von den beiden letztjährigen Aufsteigern Sheffield United und FC Darwen musste der Klub aus Darwen nach nur einem Jahr wieder in die zweitklassige Second Division zurückkehren. Neben diesem Klub stieg auch Newton Heath ab; die beiden Vereine sollten in der Folgesaison durch den FC Liverpool und Small Heath ersetzt werden.

Abschlusstabelle 

|}

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Aston Villa 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1893/94 für Aston Villa in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

„Testspiele“ 
Vor der automatischen Auf- und Abstiegsregel zwischen der erstklassigen First Division und der zweitklassigen Second Division, die erstmals zum Abschluss der Saison 1898/99 griff, hatten sich potentielle Aufsteiger aus der Second Division in Play-off-gleichen „Erprobungsspielen“ (engl. „Test Matches“) zu bewähren. Auch in der Saison 1893/94 kam es zu Testspielen zwischen den drei letztplatzierten Erstligisten Preston North End, FC Darwen und Newton Heath sowie den besten Zweitligisten FC Liverpool, Small Heath und Notts County, woraus der FC Liverpool, Small Heath und Preston North End als die sportlichen Sieger hervorgingen.

Besondere Vorkommnisse 
 Jack Southworth schoss am 30. Dezember 1893 für den FC Everton gegen West Bromwich Albion sechs Tore.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 David Goodyear, Tony Matthews: Aston Villa. A Complete Record 1874–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-37-2.

Weblinks 
 England 1893-94 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1893/94
Fußballsaison 1893/94